Claude Binet ( à Besançon -  à Paris ) est un médecin homéopathe français.

Biographie 
Fils de médecin, Claude Binet se tourne d’abord vers l’histoire puis fait ses études de médecine à Paris. Son cursus est interrompu par deux années de sanatorium.

Interne des hôpitaux Saint Michel et Saint Joseph, puis médecin à Dole (Jura) pendant la guerre, il s’installe à Paris en 1950. Son intérêt croissant pour les médecines douces l’oriente vers l’homéopathie dans les années soixante.

Son premier ouvrage, Homéopathie pratique, traduit en plusieurs langues, .

Bibliographie 
 1967 : Homéopathie pratique
 1977 : Thérapeutique homéopathique (2 tomes)
 1980 : Lexique médical homéopathique
 1981 : Oligo-éléments et oligothérapie
 1981 : Vitamines et oligo-éléments

Notes et références

Liens externes 

 Biographie de Claude Binet sur le site de son éditeur.

Médecin français du XXe siècle
Homéopathe
Naissance en juin 1911
Naissance à Besançon
Décès en mars 1985
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 73 ans